Гийо́м Филибе́р Дюэм (; , Бурнёф-Валь-д'Ор, департамент Сона и Луара — , Вэ, близ Женапа, Бельгия) — французский военный деятель, дивизионный генерал (1794 год), граф (1814 год), участник революционных и наполеоновских войн. Его имя высечено на парижской Триумфальной арке (северная опора, 8-й столбец).

1789 год — начало пути. Производство в бригадные генералы 
Родился в семье нотариуса Жана Дюэма (; 1725–1797) и его супруги Маргрит Шово (; 1727–1802). Был женат на Мадлен Бюргер (; 1771–1857), от которой имел пять детей:
 дочь Клеманс (; 1798–1817);
 сын Гийом (; 1799–1842);
 дочь Анна (; 1804–1864);
 дочь Эжени (; 1807–1824);
 сын Ксавье (; 1810–1870).
Отец, владелец небольшой юридической конторы, очень надеялся, что сын продолжит его дело. Он щедро оплачивал учёбу Гийома в коллежах Шалона-сюр-Сон, Отена и Дижона. Однако получив образование, будущий генерал недолго занимался бумажной работой.

Вскоре после начала Революции, он окончательно забросил право и вступил в 1789 году в Национальную гвардию в своем кантоне. 29 сентября 1791 года его избрали капитаном 2-го батальона волонтеров департамента Рона и Луара.

Во время революционных войн Дюэм сражался в армиях Севера (1792—94 годы). С 26 октября 1792 года он уже подполковник и командир 4-го геннегауского батальона. 7 октября 1793 года представители Комитета общественного спасения произвели Дюэма прямо на поле боя в бригадные генералы (утвержден в этом чине 12 апреля 1794 года).

«Турне» по армиям Республики (1794—1801 годы) 

С 20 января 1794 года он командовал 3-й бригадой дивизии генерала Фромантена. 9 мая 1794 года возглавил авангард дивизии генерала Десардина, затем служил в различных дивизиях (в том числе у Клебера). Участвовал в сражениях при Флерюсе и Маастрихте.

С 25 декабря 1794 года — командир 5-й дивизии Самбро-Маасской армии. В 1795 года воевал в армии Брестского побережья, затем командовал дивизиями в Рейнско-Мозельской, а в 1798—1799 годах Итальянской и Неаполитанской армиях.

С 6 декабря 1798 года возглавлял правое крыло (3-я дивизия) армии генерала Шампионне. В феврале 1799 года был назначен командующим в провинции Апулия. С июня 1799 года в Альпийской армии. 15 сентября заменил Шампионе на посту командующего Альпийской армией. Прославился победой в битве при Пиньероле 29 октября 1799 года.

19 апреля 1800 года получил назначение заместителем главнокомандующего резервной армией, а через 2 дня под его командование переданы дивизии генерала Луазона и Буде.

С 5 июля 1800 года исполнял обязанности командира резервного корпуса (дивизии генералов Миолиса и Рошамбо) армии А. Массена.

С 15 сентября 1800 года — заместитель генерала Ожеро в Галло-Батавской армии. Участвовал в боях за Бург-Эбербах и Бамберг.

С 19 сентября 1801 года — командующий 19-м военным округом в Лионе.

Кампания в Италии (1805 год) и Испании (1810 год). Конфликт с Ожеро 
20 сентября 1805 года получил в командование 4-ю дивизию Итальянской армии. Участвовал в сражении при Вероне и в сражении при Сен-Мишеле. Его действия в бою под Кальдьеро 30 октября 1805 года заслужили высокую оценку современников. В конце октября 1805 года оккупировал Истрию.

С 11 декабря 1805 года командир дивизии 8-го корпуса маршала Массена в составе Великой армии.

С 20 декабря 1806 года начальствовал над 3-м корпусом Армии Неаполя. В начале июня 1806 года овладел селением Чивитавеккья (Папская область). В том же месяце король Неаполя назначил Дюэма командующим в Пьомбино.

30 сентября 1807 года генерал был отозван во Францию и 27 января 1808 года получил в распоряжение дивизию в Пиренеях. Во главе слабого корпуса вошел в Испанию с разрешения испанского правительства. 29 февраля 1808 года обманом занял замок в Барселоне.

На протяжении всего июня 1808 года его корпус (около 13 тысяч человек) действовал в Каталонии. Так 10 июня он наголову разбил испанские войска при Лобрегате. В июле 1808 года противник отразил все попытки генерала захватить Жирону; более того, французы были отброшены к Барселоне и новых попыток вернуть утраченные позиции не предпринимали. С 7 сентября 1809 года Дюэм занимал пост губернатора столицы Каталонии. Оставался на этом посту до конца года.

В феврале 1810 года вступил в конфликт с французскими дипломатами и арестовал французского консула. Его действия вызвали международный скандал и 24 февраля 1810 года ему было приказано в 24 часа покинуть формально суверенную Испанию. Кроме этого, у него произошла ссора с маршалом Ожеро, который обвинил Дюэма в злоупотреблении служебным положением. Во Франции была созвана специальная комиссия, которая в ходе расследования не обнаружила никаких доказательств вины генерала. В результате, дело закрыли.

Основные вехи карьеры (1813—1815 годы) 
2 декабря 1813 года назначен командующим в Келе.

С 25 декабря командир 3-й дивизии 2-го корпуса маршала Виктора. Воевал в Лотарингии и Шампани; участник сражений при Сен-Дизье, Ла-Ротьере, Монтеро, Деланкуре, Барсе.

После первого отречения Наполеона 1 июня 1814 года назначен генерал-инспектором пехоты. После высадки Наполеона во Франции (начало Ста дней) был направлен 19 марта 1815 года в подчинение герцога Беррийского. Перешел на сторону императора и 2 июня 1815 года получил звание пэра Франции.

С 11 июня 1815 года — командир 11-й дивизии 3-го корпуса. 8 июня под его командованием объединены 1-я и 2-я дивизии Молодой гвардии. Участвовал в битве при Линьи. При Ватерлоо атаковал позиции корпуса Бюлова при Планшенуа и сначала имел успех, но потом был разбит. В конце сражения Дюэм был тяжело ранен и взят в плен. Умер от ран через два дня после битвы.

Воинские звания 
 Капитан (29 сентября 1791 года);
 Подполковник (26 октября 1792 года);
 Бригадный генерал (7 октября 1793 года, утверждён в чине 12 апреля 1794 года);
 Дивизионный генерал (8 ноября 1794 года).

Титулы 
 Граф Дюэм и Империи (; 21 февраля 1814 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Великий офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Кавалер ордена Железной короны

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (27 июня 1814 года)

Примечания

Источники 
 BRAIVE (Gaston), Duhesme. Né à Mercurey, blessé à mort à Waterloo, mort à Genappe, enterré à Ways. Biographie, Genappe, Cercle d'histoire et d'archéologie du pays de Genappe, 2001, 555 pages (Cahier, 12).
 Mémoires du général Duhesme, 1793-1794, Genappe, Cercle d'histoire, 2001 (Cahiers, 10).
 Les trois énigmes du Général Duhesme par Paul Jeannin-Naltet. Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon sur Saône. Tome n° 43; 1972.
 « Guillaume Philibert Duhesme », dans Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852.
 Claude Scarnière, Ways, Village-village, Ways, Colette Scarnière, 2016, 2e éd., 403 p.

Ссылки 
 
 Информация о генерале на сайте base Léonore
 Статья о генерале Дюэме в словаре К. А. Залесского
 Биография Ф. Дюэма на сайте, посвящённом «Пленнику Эльбы и Св. Елены»

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Графы Империи (Франция)
Умершие в плену
Умершие от ран